Kirkuk (tidligere At-Ta'mim; , Parêzgay Kerkûk; , Karḵ Sloḵ; , Muḥāfaẓat Karkūk; ) er en irakisk provins i den nordlige del af Irak  med  indbyggere. Det administrative hovedsæde i provinsen er byen Kirkuk med  indbyggere. 

Fra 1976 til 2006, blev provinsen kaldt At-Ta'mim ().

Demografi

Referencer

Eksterne henvisninger 

Kurdistan
Turkmeneli
Provinser i Irak